Варвари́зм — слово из чужого языка или оборот речи, построенный по образцу чужого языка, нарушающий чистоту речи носителя родного языка.

Варваризм относится к наименее освоенному виду заимствованной лексики, может употребляться в транслитерационном или даже в иноязычном написании. Обычно употребляется в стилистических целях для создания «местного колорита» или следуя «требованиям моды».

Использование 
С течением времени иностранное слово или выражение может выйти из обращения и забыться (например, «комильфо́») либо получить хождение в ограниченных сферах (профессионализмы, сленг) — как нынешние «пейджер» или «хакер», либо стать общеупотребимым — как, например, «зонтик», «специальный» или «информация».

При использовании варваризмов в письменной речи возможно сохранение графической формы, взятой из родного языка или графическое оформление по правилам нового языка (в последнем случае длительное время могут сосуществовать равноправные варианты написания, как, например, «риэлтор» и «риелтер»).

В истории того или иного литературного языка могут отмечаться как периоды усиленного его насыщения варваризмами, так и периоды борьбы за «чистоту» родной речи. Первые свидетельствуют об усвоении форм иноязычной культуры теми группами людей, достоянием и орудием которых является литературный язык; вторые — о начале самостоятельного культурного творчества этих групп (например, можно говорить об усиленном насыщении варваризмами речи русского дворянства в первой половине XVIII века и усиленной борьбе с ними — во второй его половине). Чередование этих периодов определяется общей политической ситуацией в стране. Так, один из пиков наполнения русского языка варваризмами пришёлся на время правления Петра I. В глазах царя использование иностранных слов было свидетельством поддержки его реформ и показателем политической благонадёжности. Отказ от употребления лексики иноязычного происхождения восприняли бы как невежество или как откровенный вызов власти. После смерти Петра I и его супруги Екатерины I предпринимались попытки очистить русский язык от варваризмов. Одним из инициаторов этого процесса стал историк В. Н. Татищев, однако реальные изменения в данном направлении стали возможны только после окончания эпохи «бироновщины».

В качестве варваризмов могут восприниматься:
 особенности произношения (Вральман: «Тай фолю этим плеклятым слатеям. Ис такой калафы толголь палфан?» — Фонвизин, «Недоросль»)
 отдельные слова (Иван: «Авуе, не имела ли ты конесансу с каким-нибудь французом?» — Фонвизин, «Бригадир»)
 формы словообразования и синтаксические обороты («В Moscou есть одна барыня, une dame… И она имела une femme de chambre, ещё большой росту» — рассказ Ипполита в «Войне и мире» Льва Толстого).

В качестве художественного приёма варваризмы применяются:
 для достижения комического эффекта: «Но панталоны, фрак, жилет, / Всех этих слов на русском нет» (Пушкин, «Евгений Онегин»); «Как ты мил в венке лавровом, толстопузый претор мой… Мил, когда тебя несут десять ликторов на форум» (А. Майков, «Претор»); «И юноши зрю подбородок пушистый меж листьев аканфа и белых колонн» (Козьма Прутков, «Древний пластический грек»);
 для создания couleur locale (местного колорита);
 в эпохи, когда владение иностранным языком является исключительным достоянием господствующего класса, — для указания на высокое социальное положение действующих лиц: «Die Gräfin spricht wehmütig / Die Liebe ist eine Passion» (Гейне); «Того, что модой самовластной / в высоком лондонском кругу / зовётся vulgar… Не могу… / Люблю я очень это слово /, Но не могу перевести…» (Пушкин, «Евгений Онегин»). Также у Льва Толстого: «Анна Павловна кашляла несколько дней, у ней был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся редко)…» («Война и мир»).

 См. также: Список варваризмов в русском языке

Подвиды варваризмов 
 экзотизм/этнографизм

См. также 
 Англицизмы
 Заимствование
 Заимствования в русском языке
 Модные слова
 Макаронизм

Примечания

Литература 
 
 Schrijnen J., Einführung in das Studium der indogermanischen Sprachwissenschaft, Hdlbr., 1921
 Vossler К., Frankreichskultur im Spiegel seiner sprachl. Entwicklung, Hdlbr., 1912;
 Hirt H., Etymologie der deut. Sprache, München, 1921.
 Смирнов Н. А., Западное влияние на русск. яз. в петровскую эпоху, СПБ., 1910;
 Шахматов А. А., Очерк современного русского литературного яз., Л., 1925;
 Огиенко, Иностранные элементы в русск. яз. (не научн.);
 Селищев А. M., Русский яз. революционной эпохи, М., 1928. 
 Bally Ch., Traité de stylistique française, 1884 и 1921;
 Gerber, Die Sprache als Kunst.

Ссылки 
 Рассылка «Варваризмы в русском языке»

Лексикология